Osipov este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Grigore Osipov-Sinești (1907–1989), medic stomatolog român.
 Victor Osipov (n. 1971), politician moldovean.